Onderdistrict in Indonesië
 Pekat (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Dompu in de provincie West-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Pekat (Pekat), een plaats in het bestuurlijke gebied Dompu in de provincie West-Nusa Tenggara
 Pekat (Sumbawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara